Айтуар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Айтуар — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Айтуар — аул в Кувандыкском районе Оренбургской области.